Plaats in Indonesië
 Teluk Betung (Teluk Betung Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandar Lampung in de provincie Lampung
 Teluk Betung (Karau Kuala), een plaats in het bestuurlijke gebied Barito Selatan in de provincie Midden-Kalimantan
 Teluk Betung (Sungai Pandan), een plaats in het bestuurlijke gebied Hulu Sungai Utara in de provincie Zuid-Kalimantan
 Teluk Betung (Pulau Rimau), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra